David hace referencia a varios artículos:

Personas 
 David (nombre), masculino, de origen hebreo;
 David, rey de Israel según la tradición bíblica;
 David I de Escocia, rey de Escocia entre 1124 y 1153;
 David II de Escocia, rey de Escocia entre 1329 y 1371;

Esculturas 
 David, escultura de Bernini
 David, escultura de Miguel Ángel
 David, escultura de Donatello
 David, escultura de Verrocchio

Lugares

En Panamá
 David (ciudad)
 Distrito de David

En Estados Unidos
 David City (Nebraska)
 Camp David, residencia del presidente de Estados Unidos.

Además 
 Estrella de David, símbolo identitario del judaísmo.